William Jones kan syfta på bland andra:

* William Jones (matematiker) (1675—1749), walesisk matematiker som föreslog användandet av symbolen π
 William Jones (orientalist) (1746—1794), engelsk ämbetsman och språkforskare
 William Jones (guvernör) (1753—1822), amerikansk militär och politiker
 William Jones (roddare) (död 2014), roddare från Uruguay